Христос Зервόс (; Аргостолион или Александрия, 1889 или 1891 — Париж, 12 сентября 1970), более известный во Франции и в мире как Кристиан Зервос , — франко-греческий художественный критик, историк искусства, издатель художественных журналов и коллекционер произведений искусств.

Биография 
Христос Зервос родился в городе Аргостолион на греческом острове Кефалиния. Однако исследовательница Мария Рота не исключает, что он в действительности родился в Александрии, Египет, куда эмигрировали его родители 
Свою издательскую деятельность начал в молодом возрасте, приняв участие в создании александрийских журналов “Серапион” (Σεράπιον, от эллинистического бога Сераписа) и Граммата (Γράμματα).

Париж – Межвоенный период
Зервос продолжил учёбу в Париже, где параллельно с учёбой начал писать в журнале “Искусство сегодня” (L’Art d’aujourd'hui). 
Он продолжил свою деятельность в качестве критика в журналах издательства Albert Morancé. 
В 1926 году Зервос издал собственный журнал “Книги (тетради) по искусству” (Cahiers d’art, 1926-1960), который сыграл решающую роль в создании культурной атмсферы Парижа в межвоенный период. 
Журнал стал одним из долгожителей среди модернистских журналов и издавался до 1960 года. В общей сложности вышли 97 номеров журнала. 
Начиная уже с первого номера журнала, Зервос сосредоточился на продвижении модернистского искусства и диалога между произведениями различного происхождения и различных исторических эпох 
В первые десять лет существования журнала (1926-1937) его деятельность находится в авангарде художественной жизни Парижа. 

Это был период, когда Зервос связался с людьми находящимися на первой линии интеллектуального авангарда, такими как Ле Корбюзье, Фернан Леже, Поль Элюар, Василий Кандинский, Пауль Клее и др. 
.
Одновременно Зервос стал проявлять интерес к археологии и антропологии, совершил своё долгожданное путешествие-“возвращение” в Грецию и издал книгу “Искусство в Греции” («L’art en Grèce» (1934),  своего рода манифест, призывающий современное искусство к повороту к архаическому искусству.

«le Zervos» 
Зервос более всего известен своим каталогом работ Пикассо. Зервос начал издавать каталог с 1932 года и далее. В общей сложности (включая и послевоенные годы) каталог содержит около 16 тысяч рисунков и картин Пикассо, включённых в 33 тома.
Каталог стал настолько авторитетным, что сегодня именуется просто «le Zervos»,  
Сам Пикассо часто “вспоминал” и “узнавал” свои работы после того как их представлял ему Зервос. 
C другой стороны, Пикассо во многом определил характер журнала Зервоса, и дружеские отношения с Пикассо гарантировали Зервосу признание и успех.
Также значительны его роль в качестве издателя в сюрреалистических кругах 30-х годов и его дружеские отношения с основными представителями движения сюрреализма, такими как Андре Бретон, Поль Элюар, Ман Рэй, Марсель Дюшан, Макс Эрнст,  Андре Массон, Андре Массон и другие.

Послевоенные годы – Окончательный поворот к архаике 
Годы оккупации Франции Вермахтом отмечены участием Зервоса в французском Сопротивлении. 
После окончания войны, всвязи с физическими и интеллектуальными “возвращениями” Зервоса на Родину после 1945 года, им была предпринята попытка с помощью своего издательств пересмотреть “происхождение” средиземноморской цивилизации, с конечной целью отследить первобытные истоки Южной Европы: Сардиния, Киклады, Крит. 
Зервос проявил особый интерес к искусству доисторических цивилизаций: Кикладской цивилизации, неолитического и минойского Крита.

Его вклад был особенно значительным в популяризации древнегреческого искусства – особенно доисторического, а также в переосмыслении древних культур и архаических форм в контексте модернизма. 

Свои “антиклассические” утверждения Зервос иллюстрировал отношениями модернистского и архаического искусств.
Зервос всегда исходил из ассоциации вечных, универсальных морфологических тенденций т.н. “примитивных” или “архаических” искусств и “исконных инстинктов человечества”. 
Таким образом он предложил новый взгляд на археологические находки, которые из прошлого активизировал в настоящее, вписав модернистское искусство в историческую перспективу. 
“Архаический поворот” его журнала, начатый в межвоенные годы, выдвинул на первый план исследовательскую и публицистскую методологию, которая определила его курс – он стал предпочитать исторические периоды лишённые письменных свидетельств, отдавал предпочтение исследованиям на месте, программному фотографическому повестванию о цивилизациях “доисторического Юга”, многовременной концепции истории через фотографию, этнографической методологии и космолитическому подходу к прошлому. 
История издательства Cahiers d’art  совпадает с двухсторонними отношениями Зервоса с Грецией в межвоенный период, когда эти отношения вдохновили его на архаический поворот модернистского искусства к работам “первобытного искусства” Эгейского моря, каковыми были кикладские статуэтки.

Археология – Вклад в греческий модернизм
Одной из граней поворота Зервоса к архаике стал его проявившийся в последние годы войны интерес к археологическим публикациям, которые предлагали “пересмотренную архаическую историю” Средиземноморья. 
С 1943 года и до его смерти, его деятельность характеризуют двусторонние отношения с триптихом Средиземноморье-Археология-Греция. 
Одновременно его “возвращение на Родину” сопровождалось новыми связями с интеллектуалами Греции, такими как художник Н. Хадзикирьякос-Гикас, скульптор Михалис Томброс, поэт Й. Сеферис, критик Ангелос Прокопиу и его земляк, скульптор Герасимос Склавос, что подтверждает его вклад в формирование греческого модернизма.

Признание  

Зервос был противником культурной монополии Парижа во Франции и, вместе c поэтом Рене Шаром, учредил в 1947 году “Авиньонские недели”. 
Учитывая его связи с французской провинцией, французское государство, в знак признания его заслуг перед Францией и французским искусством, почтило его память и поддержало создания музея MUSÉE ZERVOS в его доме в Везле, Бургундия. 
В начале 2020 года в афинском музее Бенаки была открыта выставка «Christian Zervos & Cahiers d’Art.Архаический поворот» .
Выставка организована под эгидой посольства Франции в Афинах, Музеем Бенаки, Французской школой (археологическим институтом) Афин (École Française d'Athènes), Музеем Зервосаю. 
Выставка организована в сотрудничестве с издательством Cahiers d’Art и при финансовой поддержке Фонда Ставроса Ниархоса. 
Целью выставки является представить размах и значение работы Зервоса а также его связь с Грецией. 
Выставка основывается на результатах исследовательской программы Французской школы Афин под наименованием “Кристиан Зервос в зеркале Греции” ( «Christian Zervos au miroir de la Grèce»), которая была осуществлена в 2017 году группой исследователей из Франции и Греции.

Работы
Raoul Dufy, éditions Cahiers d'art, 1928
Catalogue raisonné des œuvres de Pablo Picasso, éditions Cahiers d'art, Paris, 1932-1978
Art de la Mésopotamie, éditions Cahiers d'art, 1935
Matthias Grünewald : le retable d'Isenheim, éditions Cahiers d'art, 1936
Art de la Catalogne, éditions Cahiers d'art, 1937
Histoire de l'art contemporain, éditions Cahiers d'art, 1938
Dessins de Picasso, éditions Cahiers d'art, 1949
Fernand Léger : œuvres de 1905 à 1952, éditions Cahiers d'art, 1952
Civilisation de la Sardaigne : néolithique au nouragique, éditions Cahiers d'art, 1954
L'art des Cyclades, du début à la fin de l'âge du bronze, 2500-1100 avant notre ère, éditions Cahiers d'art, 1957
Corpora, éditions Cahiers d'art, 1957
Chauvin, éditions Cahiers d'art, 1960
Brancusi, éditions Cahiers d'art, 1957

Внешние ссылки 
Association "Fondation Christian et Yvonne Zervos" 
Κριστιάν Ζερβός στον Πανδέκτη , του Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ελλάδα)

Примечания 

Издатели Франции
Издатели Греции
Искусствоведы Франции
Историки искусства Франции